Александерссон () — шведская фамилия.

Известные носители:
 Александерссон, Никлас (род. 1971) — шведский футболист, отец Ноа Александерссона.
 Александерссон, Ноа (род. 2001) — шведский футболист, сын Никласа Александерссона.
 Александерссон, Туве (род. 1992) — шведская ориентировщица.
 Александерссон, Хельмер (1886—1927) — шведский композитор и скрипач.